Socialtext est une entreprise située à Palo Alto en Californie qui produit des logiciels Web 2.0 pour entreprise, incluant une plateforme centrée sur le wiki portant le même nom : Socialtext. Cette entreprise est dirigée par Eugene Lee (CEO), Ross Mayfield (président et cofondateur) et Peter Kaminski (CTO).
L'objectif de Socialtext est de permettre aux salariés d'une entreprise de collaborer et de partager des informations entre eux pour accroître la productivité de leur entreprise.

L'entreprise fait partie d'Omidyar Network, Draper Fisher Jurvetson, et de SAP AG

Références

Liens externes 
  Site officiel de Socialtext

Éditeur de logiciel
Entreprise informatique ayant son siège aux États-Unis